Paganini se poate referi la:
 Niccolò Paganini, compozitor italian (1782 – 1840)
 Paganini, operetă din anul 1925, de Franz Lehár